Пенка Цицелкова е българска актриса, участвала в множество игрални филми.

Актрисата е известна с късите поли, високите ботуши и това, че е била с много хубава фигура. Автомобилна състезателка, малко и актриса - снима се в киното. С много интересна външност, модерна за ония години.

Филмография

Външни препратки 
 

Български актьори и актриси